Österleden kan syfta på:

Finland
 Helsingfors: en utfartsväg från Helsingfors österut, se Österleden, Helsingfors

Sverige
 Bjärred: en gata, se Österleden, Bjärred
 Falkenberg: en väg, se Österleden, Falkenberg
 Glemmingebro: en väg, se Österleden, Glemmingebro
 Helsingborg: en förbifart, se Österleden, Helsingborg
 Huddinge: en väg i Skogås, Huddinge kommun, se Österleden, Huddinge
 Karlskoga: en väg, se Österleden, Karlskoga
 Karlskrona: en infart, se Riksväg 28
 Katrineholm: en gata, se Österleden, Katrineholm
 Kiruna: en väg, se Österleden, Kiruna
 Landskrona: en infart, se Riksväg 17
 Stockholm: en planerad väg, se Österleden, Stockholm
 Varberg: en väg, se Österleden, Varberg
 Uppsala: en väg, se Österleden, Uppsala
 Vikingstad: en gata, se Österleden, Vikingstad
 Västerås: en del av stadens yttre ringled, se Österleden, Västerås
 Växjö: en förbifart, se Riksväg 25, Sverige
 Ystad: en förbifart och infart, se E65 och Riksväg 9

Se även
Östra leden
Ostlänken

Vägar i Sverige